Australia
 Lago Argyle – lago artificiale dell'Australia Occidentale

 Saint Vincent e Grenadine
 Argyle – località della Parrocchia di St. George, ove sorge l'omonimo aeroporto

 Stati Uniti d'America
 Argyle – città della Contea di Clinch, Georgia
 Argyle – territorio non organizzato della Contea di Penobscot, Maine
 Argyle – township della Contea di Sanilac, Michigan
 Argyle – città della Contea di Marshall, Minnesota
 Argyle – città della Contea di Osage, Missouri
 Argyle – città della Contea di Washington, New York
 Argyle – città della Contea di Denton, Texas
 Argyle – città della Contea di Lafayette, Wisconsin